Jogo eletrônico, em inglês.
 Vídeo Game (programa), quadro do programa Vídeo Show da Rede Globo.
 Video Games (canção), canção da cantora estadunidense Lana Del Rey lançada.
 VideoGame (revista), revista brasileira sobre jogos eletrônicos.

Desambiguação